Сакребуло:

 Сакребуло — в Грузии представительский орган деревни, общины, посёлка, города, района.
 Сакребуло Тбилиси — представительный орган в городском правительстве Тбилиси (Грузия).